La Peršaja Liha () è il secondo livello del campionato bielorusso di calcio. Nella stagione 2017 le prime due classificate sono promosse in Vyšėjšaja Liha, mentre l'ultima classificata retrocede in Druhaja liha.

Squadre 
Squadre partecipanti per la stagione 2022.

Albo d'oro 
Le squadre in grassetto sono state promosse in Vyšėjšaja Liha alla fine della stagione.

Collegamenti esterni 
 

Campionato bielorusso di calcio